Jos Le Doaré (1904-1976), éditeur et photographe français ;
 Christine Le Doaré (1955), militante féministe française.